Scigliano steht für

 Scigliano, Stadt in Italien in der Provinz Cosenza in Kalabrien

Scigliano ist der Name von